Coonoor bezeichnet 
 einen Ort in Tamil Nadu in Indien, siehe  Coonoor (Indien)
 einen Ort in Neuseeland, siehe  Coonoor (Neuseeland)